Schäfle ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schäfle (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Julia Schäfle (* 1988), deutsche Schauspielerin und Moderatorin, siehe Julia E. Lenska